De UEFA Super Cup 2006 was de 32e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 25 augustus 2006 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2005/06; FC Barcelona en de winnaar van de UEFA Cup 2005/06; Sevilla FC. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco. Het team van voetbalcoach Frank Rijkaard, FC Barcelona, verloor met 0-3. Daniel Alves werd Man of the Match.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 2005/06
FC Barcelona
Sevilla FC
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco